Phalaenopsis Bamboo Baby — грекс семейства .

Создан на основе скрещивания Phalaenopsis amboinensis, Phalaenopsis sumatrana, Phalaenopsis equestris, Phalaenopsis schilleriana и ''Phalaenopsis stuartiana.

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также в селекции красивоцветущих фаленопсисов. Отдельные культивары этого грекса получили множество наград на международных выставках орхидей.

Эпифит.

Родословная 
По данным The International Orchid Register.

Известные культивары. 
Лучшие представители грекса имеют до 17 цветков в соцветии, цветки до 10 см в диаметре.

Следующие культивары получили премии Американского общества любителей орхидей (American Orchid Society): ‘Orchidglade’ AM 1973, ‘Jenni Lynn’ HCC 1973, ‘Lynn’ HCC 1974, ‘Charlotte’ AM 1975, ‘Coqui’ AM 1977, ‘Dainty Miss’ HCC 1978, ‘Zuma’ HCC 1980, ‘Moon Glow’ HCC 1980,  ‘Scully’s Tipperary II’ HCC 1981, ‘Zuma Canyon’ AM 1981, ‘Carmen Diaz’ AM 1982, ‘Pat Trumble’ HCC 1982,  ‘Coqui’ FCC 1984, ‘Linwood’ AM 1984, ‘Caguas’ AM 1985,  ‘Soroa’ AM 1985, ‘Lisa’ HCC 1986, ‘Monchito’ AM 1987, ‘Debbie’ AM 1987.

В культуре 
Условия культивирования см. статью: Фаленопсис.

Болезни и вредители

См. также 
 Селекция фаленопсисов

Примечания

Ссылки 
 Phal. Bamboo Baby

Комнатные растения
Гибриды орхидных
Фаленопсис